Nathan-Wagen fu un costruttore tedesco di automobili.

Storia 
Fritz Nathan, già occupato presso la Lindcar Auto, fondò la società il 24 maggio 1923. La sede dell'azienda fu in Wilhelmstraße 29/33 a Nowawes. Lo stesso anno iniziò la produzione di automobili. Il marchio fu Nawa. Nel 1924 venne fondata con un nuovo partner la Nowa-Werke AG.

Veicoli 
I modelli ebbero in comune caratteristiche con quelli della Lindcar. Il più piccolo fu il 4/12 HP. Poi il 5/18 HP, con motore oltre i 1300 cm³. La carrozzeria era per due o quattro posti.

Note

Bibliografia 
 Harald Linz und Halwart Schrader: Die Internationale Automobil-Enzyklopädie. United Soft Media Verlag GmbH, München 2008, ISBN 978-3-8032-9876-8
 Nick Georgano: The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile, Volume 2 G–O. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1 (en)
 Ulrich Kubisch: Deutsche Automarken von A–Z, VF Verlagsgesellschaft, Mainz 1993, ISBN 3-926917-09-1

Case automobilistiche del passato tedesche